Плейнфийлд може да се отнася за:
 Градове в САЩ
 Плейнфийлд (Ню Джърси)
 Плейнфийлд (Илинойс)
 Плейнфийлд (Индиана)
 Плейнфийлд (Кънектикът)
 Плейнфийлд (Ню Хампшър)